Эль-Марага () — город в центральной части Египта, расположенный на территории мухафазы Сохаг.

Географическое положение 
Город находится на северо-востоке мухафазы, на левом берегу реки Нил, на расстоянии приблизительно 15 километров к северо-западу от Сохага, административного центра провинции. Абсолютная высота — 23 метра над уровнем моря.

Демография 
По данным переписи 2006 года численность населения Эль-Мараги составляла 38 393 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший гражданский аэропорт — .

Примечания 

Города Египта